Stahlecker ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Stahlecker, Mitbegründer und erster Hauptschriftleiter (Chefredakteur) der Jagdzeitschrift Wild und Hund (~ 1900)
 Fritz Stahlecker (1925–2018), deutscher Pferdeausbilder
 Peter Stahlecker (* 1949), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer (Universität Hamburg)
 Rudolf Stahlecker (1898–1977), deutscher Geologe und Wirbeltierpaläontologe
 Walter Stahlecker (1900–1942), deutscher SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
 Walter Stahlecker (Ministerialdirektor) (1889–1970), Ministerialdirektor im Wirtschaftsministerium